Cordovilla steht für folgende geographische Objekte in Spanien:

 Cordovilla (Albacete), Ort in der Gemeinde Tobarra, Provinz Albacete, Autonome Gemeinschaft Kastilien-La Mancha
 Cordovilla (Navarra), Ort in der Gemeinde Galar, Autonome Gemeinschaft Navarra
 Cordovilla (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León
 Cordovilla de Aguilar, Ort in der Gemeinde Aguilar de Campoo, Provinz Palencia, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León